Емельян (Эмиль) Ревюк (1887 — 1972) — украинский политический и общественный деятель, журналист.

Биография 
Родился на Гуцульщине.

Учился в Черновцах. В 1912 г. эмигрировал в Канаду. Два года провел в Швеции, изучая публичные школы и публичное высшее образование, публиковался в шведских периодических изданиях.

Затем переехал в США, жил в Нью-Йорке и его пригороде Джерси-Сити, тогдашнем центре украинской диаспоры в Соединенных Штатах. Участвовал в работе украинских организаций, в том числе в создании Федерации Украинцев в США. С 1920 г. сотрудник, в 1926-1933 гг. главный редактор газеты "Свобода" — одного из главных печатных органов украинских националистов в США. Также некоторое время издавал "Украинскую газету".

Несмотря на то, что имя Ревюка сравнительно малоизвестно, он, тем не менее, является одной из заметных фигур американской украинской эмиграции 1930-40-х гг. Согласно данным советской разведки, Ревюк был тесно аффилирован с одним из руководителей ОУН, своим тезкой Емельяном Сеником, в качестве председателя Экзекутивы (исполнительного комитета) Объединения Украинских организаций в США.

В связи с террористической деятельностью ОУН в США был арестован Специальным комитетом Конгресса по антиамериканской деятельности и допрошен, но затем отпущен.

Был женат на Амелии Кусовой (1912-1996). Дочь — Ронни Линн Ревюк (Руссо) (1943-2006), внуки — Мэттью, Эми и Дина.

Публикации 
 Початки великого англійського народа // Альманах Українського Народного Союзу на 1916 р.
 Славні подвиги німецького кружляка „Еідена" і дивні пригоди недобитків його залоги // Там само.
 Дещо цікавого про конгрес Злучених Держав // Там само.
 Польща йде! Та не одна, а дві! Нью-Йорк: Федерація Українців в Злучених Державах, 1917.
 Ukraine and the Ukrainians: a handbook of concise information regarding the country, people, history and industry of Ukraine. Washington: Friends of Ukraine, 1920.
 Trade with Ukraine: Ukraine's natural wealth, needs and commercial opportunities: the Ukrainian co-operative societies and their influence. Washington: Friends of Ukraine, 1920.
 Календар Українського Народного Союза на рік звичайний 1922. Джерзi-Ситi, 1921.
 Polish atrocities in Ukraine. New York: [Svoboda Press], 1931.
 Наші літературні й мистецькі надбання в Америці:  народний танець // Пропам’ятна книга, видана з нагоди сорокалітнього ювілею Українського Народного Союзу. Джерзі Ситі: Накладом Українського Народного Союзу, 1936.

Примечания